San Souci (variación del francés Sans Soucis, "sin preocupaciones"), también escrito Sansouci, puede referirse a:

Lugares
Terminal San Souci, remodelación del Puerto francés de Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana.

Otros
 Sans Souci (página de desambiguación, incluyendo la forma: "Sanssouci")